Fors kan syfta på:

 Fors (vattendrag) – ett snabbt vattenflöde
 Fors (efternamn) – ett efternamn
 Fors GK – en golfklubb i Västerhaninge i Södermanland
 Fors Nya Bryggeri – ett bryggeri i Fors, Avesta kommun
 Fors ullspinneri –ett ullspinneri i Nyköping
 -fors – ett svenskt ortnamnsefterled
 Fors (musikalbum) – ett studioalbum av Pelle Björnlert

Geografi

Dalarna
 Fors, Avesta kommun – en tätort i Avesta kommun
 Fors, Leksand – en by i Leksands kommun

Jämtland
 Fors socken, Jämtland – en socken i Jämtland i Ragunda kommun
 Fors landskommun, Jämtland – en tidigare kommun i Jämtlands län
 Fors församling, Härnösands stift – en församling inom Svenska kyrkan i Bräcke-Ragunda kontrakt av Härnösands stift
 Fors kyrka, Bispgården – en kyrkobyggnad i Bispgården i östra Jämtland
 Fors distrikt, Jämtland – ett distrikt i Ragunda kommun och Jämtlands län

Södermanland
 Fors socken, Södermanland – en socken i Södermanland i Västerrekarne härad
 Fors landskommun, Södermanland – en tidigare kommun i Södermanlands län
 Fors församling, Strängnäs stift –  en tidigare församling i Strängnäs stift (–1931)
 Fors kyrka, Eskilstuna – en kyrkobyggnad i Eskilstuna församling i Strängnäs stift
 Eskilstuna Fors församling – en tidigare församling i Strängnäs stift i Eskilstuna kommun (1931–2010)
 Eskilstuna Fors distrikt – ett distrikt i Eskilstuna kommun och Södermanlands län
 Fors, Nynäshamns kommun – en småort i Nynäshamns kommun

Västergötland
 Fors socken, Västergötland – en socken i Västergötland i Flundre härad
 Fors landskommun, Västergötland – en tidigare kommun i dåvarande Älvsborgs län
 Fors församling, Göteborgs stift – en tidigare församling i Göteborgs stift i Trollhättans kommun (–2008)
 Fors kyrka, Sjuntorp – en kyrkobyggnad i Sjuntorp i Trollhättans kommun
 Fors distrikt, Västergötland – ett distrikt i Trollhättans kommun

Övriga Sverige

 Fors, Kungsbacka – en stadsdel i Kungsbacka
 Kungsgården och Fors – en småort i Gävleborgs län

Se även 
 Erik Jonsson i Fors, lantbrukare och politiker
 Forss AB, skogsindustribolag
 Forsränning

Hydrologi